В статье представлена информация о волостном делении Рязанской губернии в XIX — начале XX века.

Волостное деление в 1905 году 

 Данковский уезд
 Баловневская
 Бигильдинская
 Богословская
 Долговская
 Еропкинская
 Змиевская
 Знаменская
 Ивановская
 Кочуровская
 Кудрявская
 Лошаковская
 Мураевинская
 Новоникольская
 Одоевская
 Острокаменская
 Спешневская
 Тепловская
 Хитровская
 Хрущевская
 Ягодновская

 Егорьевский уезд
 Архангельская.
 Бережковская
 Петровская
 Парыкинская
 Двоенская
 Старовская
 Круговская
 Дерсковая
 Семеновская
 Куплиямская
 Горская
 Нечаевская
 Троицкая
 Старо-Василевская
 Поминовская
 Дубровская
 Починковская
 Маливская
 Раменская
 Лелеческая
 Лекинская
 Колычёвская
 Коробовская
 Василёвская
 Лузгаринская.

 Зарайский уезд
 Алпатьевская — с. Алпатьево
 Апонитищенская — с. Апонитищи
 Безпятовская — с. Пронюхлово
 Белыничевская — с. Большие Белыничи
 Булыгинская — с. Козлово
 Верхне-Белоомутская — с. Верхний Белоомут
 Григорьевская — с. Григорьевское
 Дединовская — с. Дединово
 Ильицынская — с. Ильицыно
 Каринская — с. Карино
 Кругловская — д. Круглово
 Ловецкая — с. Ловцы
 Луховическая — с. Луховицы
 Макеевская — с. Макеево
 Нижне-Белоомутская — с. Нижний Белоомут
 Пирочинская — с. Щурово (ныне микрорайон в Коломне)
 Полянская — с. Полянки (ныне не существует),
 Сенницкая — с. Сенницы
 Старолетовская — с. Старолетово
 Трасненская — с. Трасна

 Касимовский уезд
 Алексеевская — д. Алексеево,
 Бутыльская — д. Бутылки,
 Бетинская — с. Бетино,
 Ветчанская — д. Ветчаны,
 Давыдовская — с. Давыдово,
 Демидовская — с. Палищи,
 Дмитриевская — с. Дмитриево,
 Дубровская — с. Дубровка,
 Ерахтурская — с. Ерахтур,
 Занинская — с. Занино-Починки,
 Китовская — с. Китово,
 Колесниковская — д. Гаврино,
 Мелеховская — с. Мелехово,
 Неверовская — д. Неверово,
 Парахинская  — д. Парахино,
 Погостинская — с. Гусевской Погост,
 Подгородняя — г. Касимов,
 Прудковская — с. Прудки,
 Спиринская  — с. Спирино,
 Сынтульская — пос. Сынтул,
 Татарская — г. Касимов,
 Телебукинская — с. Телебукино,
 Тумская — с. Николаевская Тума,
 Шостьинская — с. Шостье.

 Михайловский уезд
 Вилинская
 Глебовская
 Горностаевская
 Лужковская
 Маковская
 Малинковская
 Митякинская
 Новопанская
 Окуньковская
 Остроуховская
 Печерниковская
 Плахинская
 Поподьинская
 Прудская
 Токаревская
 Феняевская
 Хавертовская

 Пронский уезд
 Абакумовская
 Архангельская
 Березовская
 Большесельская
 Букринская
 Воскресенская
 Долматовская
 Дурновская
 Запольская
 Панкинская
 Перевлесская
 Полянская
 Соболевская
 Столпнянская
 Суйская
 Тырновская
 Чернобаевская
 Юраковская

 Раненбургский уезд
 Ведновская
 Гагинская
 Головинщинская
 Дубовская
 Зенкинская
 Зимаровская
 Ивановская
 Карповская
 Колыбельская
 Кривополянская
 Крючковская
 Ломовская
 Нарышкинская
 Никольская
 Новотишевская
 Пителинская
 Просечинская
 Путятинская
 Салтыковская
 Снежетковская
 Солнцевская
 Старо-Кленская
 Троицкая
 Шереметевская
 Якимецкая

 Ряжский уезд
 Богородицкая,
 Еголдаевская,
 Княжовская,
 Козьмо-Демьяновская,
 Коноплинская,
 Кораблинская,
 Марчуковская,
 Нагайская,
 Никольская,
 Подвисловская,
 Покровская,
 Пустотинская,
 Смолеевская,
 Троице-Лесуновская,
 Ухоловская,
 Фофоновская,
 Ясеневская.

 Рязанский уезд
 Астроминская — с. Астромино,
 Бахмачеевская — с. Бахмачеево,
 Болошневская — с. Болошнево,
 Волынская — с. Волынь,
 Верейская — с. Бусаево,
 Затишьевская — с. Затишье,
 Екимовская — с. Стафурлово,
 Ершовская — с. Ершово,
 Кузьминская — с. Кузьминское,
 Мурминская — с. Мурмино,
 Новосельская — с. Новоселки,
 Подвязьевская — с. Подвязье,
 Рыбновская — с. Рыбное,
 Солотчинская — с. Солотча,
 Спас-Клепиковская — с. Спас-Клепики,
 Троицкая — Троицкая Слобода (сейчас в составе Рязани),
 Ушморская — д. Тимохино,
 Шумошская — с. Шумашь,
 Ямская — Ямская Слобода (сейчас в составе Рязани).

 Сапожковский уезд
 Андреевская - с. Алексеевка,
 Борецкая - с. Борец,
 Высоковская - с. Высокое,
 Дегтяно-Борковская - с. Дегтяные Борки,
 Канинская - с. Канино,
 Карловская - с. Карловка,
 Кутло-Борковская - с. Кутловы Борки,
 Мало-Сапожковская - с. Малый Сапожок,
 Михеевская - с. Михеи,
 Можаровская - с. Меньшие Можары,
 Морозово-Борковская - с. Морозовы-Борки,
 Муравлянская - с. Муравлянка,
 Напольновская - с. Напольное,
 Остро-Пластиковская - с. Остро-Пластиково,
 Песочинская- с. Песочня,
 Пригородная - г. Сапожок
 Путятинская- с. Путятино,
 Романово-Дарковская - с. Романовы Дарки,
 Сараевская - с. Сараи,
 Телятниковская - с. Телятники,
 Чучковская - с. Чучково.

 Скопинский уезд 
 Беровская
 Вослебская
 Горловская
 Затворниковская
 Измайловская
 Казинская
 Князевская
 Корневская
 Курбатовская
 Маклаковская
 Павелецкая
 Полянская
 Сергиевская
 Чернавская
 Чуриковская
 Яблоневская

 Спасский уезд
 Бельская
 Веретьинская
 Выжелесская
 Городковическая
 Ижевская
 Березовская
 Желудевская
 Инякинская
 Санская
 Териховская
 Юштинская
 Гавриловская
 Деревенская
 Кирицкая
 Китрусская
 Ухорская
 Шатрищинская
 Исадская
 Крутицкая
 Лукмосская
 Рясская
 Перкинская
 Сумбуловская
 Троицкая
 Федотьевская

Волостное деление в 1925 году 

 Зарайский уезд
 Больше-Коровинская,
 Григорьевская,
 Зарайская,
 Ловецкая,
 Луховическая.

 Касимовский уезд
 Гиблицкая, 
 Елатомская, 
 Ерахтурская,
 Касимовская.

 Раненбургский уезд
 Березовская, 
 Астаповская, 
 Александро-Невская, 
 Данковская, 
 Колыбельская, 
 Раненбургская,
 Троекуровская.

 Ряжский уезд
 Андреевская,
 Борецкая,
 Коноплинская,
 Кораблинская,
 Ряжская,
 Сапожковская,
 Сараевская,
 Ухоловская.

 Рязанский уезд
 Архангельская,
 Бахмачевская,
 Вышгородская,
 Затишьевская,
 Кузьминская,
 Мурминская,
 Полищинская,
 Попадъинская,
 Продточенская,
 Рыбновская,
 Рязанская,
 Старожиловская,
 Спас-Клепиковская,
 Тырновская,
 Тумская.

 Сасовский уезд
 Ермишинская, 
 Кадомская, 
 Конобеевская,
 Ольховская,
 Пителинская,
 Поляково-Майданская,
 Путятинская,
 Сасовская,
 Ункосовская
 Шацкая.

 Скопинский уезд
 Гагаринская,
 Горловская,
 Ерлинская,
 Милославская,
 Михайловская,
 Побединская,
 Пронская,
 Скопинская,
 Чернавская;

 Спасский уезд
 Ижевская,
 Мосоловская,
 Песочинская,
 Спасская,
 Троицо-Пеленицкая,
 Тырновская,
 Слободская,
 Шиловская.

Примечания